«Директор» — название ряда кинофильмов, среди которых:
 Директор (фильм, 1938) — фильм производства СССР, 1938 года, режиссёр Леонид Луков.
 Директор (фильм, 1969) — фильм производства СССР, 1969 года.
 Директор (фильм, 1987) — фильм производства США, 1987 года.